El nombre Armando Fernández  puede referirse a:

 Armando Fernández Alatorre (1955-), waterpolista mexicano.
 Armando Fernández García (1969-), deportista mexicano en lucha olímpica.
 Armando Fernández Larios (1950 -), militar chileno. Terrorista internacional
 Armando Fernández Mazas (1905-1996), periodista y escritor español.
 Armando Fernández Prieto (1932-2001), futbolista español.
 Armando Fernández (1945-), historietista argentino.
 Pablo Armando Fernández (1929-), poeta y narrador cubano.